Larret est le nom de deux communes françaises :
 Larret, commune du département de la Haute-Saône.
 Larret (Porspoder), ancienne commune du département du Finistère, annexée par la commune de Porspoder en 1970.